Катакамас () — город и муниципалитет на востоке центральной части Гондураса, на территории департамента Оланчо.

Географическое положение 
Расположен в центральной части департамента, в 210 км к северо-востоку от столицы страны, города Тегусигальпа.
Абсолютная высота — 346 метров над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 7174 км². Примерно в 5 км к востоку от города находятся знаменитые пещеры Талгуа (Cuevas de Talgua), открытые в 1935 году.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 50 076 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Гондураса